

Astronomie 
 Un pulsar est une étoile à neutrons, tournant très rapidement sur elle-même et émettant un fort rayonnement électromagnétique dans la direction de son axe magnétique.
 Un pulsar milliseconde (parfois nommé pulsar recyclé) est un pulsar dont la période de rotation est de l'ordre de une à dix millisecondes.
 Un pulsar binaire est un pulsar possédant un compagnon stellaire.
 Un pulsar double est un système binaire dont les deux composantes sont détectées en tant que pulsars.

Cinéma 
 Pulsar, film  d’Alex Stockman (2010).

Musique 
 Pulsar est un groupe français de rock progressif.
 Radio Pulsar est une radio FM associative basée à Poitiers (France)

Nom commercial 
 Pulsar est une marque de montres fondée en 1970 aux États-Unis et faisant aujourd'hui partie du groupe .
  est une entreprise américaine produisant et commercialisant des avions légers construits en matériaux composites.
 Le Pulsar sont des montagnes russes lancées de type navette situées dans le parc Walibi Belgium.